Världsmästerskapet i futsal 2011 var den tionde säsongen av futsal-VM organiserad av AMF. Turneringen spelades 15–26 mars 2011, värdland var Colombia. Totalt deltog 16 lag, tre från Europa; Katalonien, Tjeckien och Vitryssland, två från Asien; Ryssland och Sydossetien, ett från Oceanien; Nya Zeeland, ett från Nordamerika; Kanada, ett från Centralamerika; Mexiko, åtta från Sydamerika; Argentina, Brasilien, Colombia, Ecuador, Peru, Paraguay, Uruguay och   Venzuela.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinal

Semifinal

Match om tredjeplats

Final

Källor

2011
Futsalåret 2011
Sportevenemang i Colombia
Futsal i Colombia
2011 i Colombia